W Wielkiej Brytanii:
 Brighton – miasto w Anglii, w hrabstwie East Sussex
 Brighton – stacja kolejowa
 Brighton & Hove Albion F.C. – klub piłkarski
 Brighton – miejscowość w dystrykcie Kornwalia, w hrabstwie Kornwalia (Anglia)

Miejscowości w Kanadzie:
 Brighton – miejscowość w Ontario

Miejscowości w Australii:
 Brighton – miasto w stanie Tasmania

Miejscowości w Nowej Zelandii:
 Brighton – miejscowość w regionie Otago

Miejscowości w USA:
 Brighton – miasto w stanie Alabama, w hrabstwie Jefferson
 Brighton – miasto w stanie Kolorado, w hrabstwie Adams
 Brighton – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Macoupin
 Brighton – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Washington
 Brighton – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Suffolk
 Brighton – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie Livingston
 Brighton – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Monroe
 Brighton – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Monroe
 Brighton – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Franklin
 Brighton – miejscowość w stanie Tennessee, w hrabstwie Tipton
 Brighton – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Kenosha
 Brighton – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Marathon
 Brighton – miejscowość w stanie Vermont, w hrabstwie Essex
Gminy w USA:
 Brighton (ang. Brighton Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Macoupin
 Brighton (ang. Brighton Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Cass
 Brighton (ang. Brighton Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Washington
 Brighton (ang. Brighton Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Livingston
 Brighton (ang. Brighton Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Nicollet
 Brighton (ang. Brighton Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Franklin
 Brighton (ang. Brighton Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Monroe
 Brighton (ang. Brighton Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Lorain
 Brighton (ang. Brighton Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Beaver
 Brighton (ang. Brighton Town) – gmina w stanie Vermont, w hrabstwie Essex
 Brighton (ang. Brighton Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Kenosha
 Brighton (ang. Brighton Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Marathon